Колонг — фамилия.
 Клапье де Колонг — русский дворянский род.
 Колонг, Иван Александрович (1716—1789) — командующий (с 1771 г.) войсками Сибирских пограничных линий, генерал-поручик. 
 Колонг, Иван Петрович (1839—1901) — создатель теории о девиации компаса, специалист по морской навигации, член-корреспондент Петербургской АН, генерал-майор.
 Колонг, Константин Фёдорович (1821—1899) — офицер Российского императорского флота, участник Восточной войны, начальник Технического училища морского ведомства, вице-адмирал.